U ovom Popisu olimpijskih pobjednika i osvajača medalja u alpskom skijanju navode se svi olimpijski pobjednici te osvajači srebrnih i brončanih medalja razvrstani u mušku i žensku konkurenciju te po pojedinim alpskim skijaškim disciplinama koje su se održavale na Zimskim olimpijskim igrama.

U popis su uvršeni rezultati od IV. ZOI 1936. do XXII. ZOI 2014. Od ZOI 1948. do ZOI 1980. olimpijske utrke (osim alpske kombinacije) su ujedno bile i Svjetsko prvenstvo u alpskom skijanju.

Natjecanja

Muškarci

Spust

Super-G

Veleslalom

Slalom

Alpska kombinacija

Žene

Spust

Super-G

Veleslalom

Slalom

Alpska kombinacija

Najuspješniji pojedinci

Muškarci 
Redoslijed nakon ZOI u Torinu 2006. godine.

Žene 
Redoslijed nakon ZOI u Torinu 2006. godine.

Najuspješnije nacije

Sveukupno 
Redoslijed nakon ZOI u Torinu 2006. godine.

Muškarci 
Redoslijed nakon ZOI u Torinu 2006. godine.

Žene 
Redoslijed nakon ZOI u Torinu 2006. godine.

Vidi još 
 Popis svjetskih prvaka u alpskom skijanju

Vanjske poveznice 
 Detaljni rezultati utrka u alpskom skijanju 
 Službena stranica FIS-a 
 Službena stranica IOC-a

Olimpijski pobjednici u alpskom skijanju
Popisi osoba
Alpsko skijanje, olimpijski pobjednici